

Cinema 
The Quarry – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 The Quarry - La cava (The Quarry) – film del 1999 diretto da Marion Hänsel
The Quarry – cortometraggio del 2002 diretto da Svjetlana Jaklenec
The Quarry – cortometraggio del 2002 diretto da Greg Chwerchak
The Quarry – cortometraggio del 2002 diretto da Ben Russell

Letteratura 
 The Quarry – romanzo di Iain Banks del 2013

Videogiochi 
The Quarry – videogioco di Supermassive Games del 2022